Ferdinand Portugalský (17. listopadu 1433, Almeirim – 18. září 1470, Setúbal) byl třetím synem portugalského krále Eduarda a jeho manželky Eleonory Aragonské.

Život 
Ferdinand se narodil ve městě Almeirim 17. listopadu 1433.

Dvakrát byl portugalským princem (titul, jež náležel předpokládanému dědici trůnu): poprvé v letech 1438 až 1451, v době, kdy jeho bratr Alfons V. Portugalský neměl děti; a podruhé v roce 1451, když se narodil princ Jan a po několika měsících zemřel.

Po narození královy první dcery Jany (1452) Ferdinand tento titul ztratil.

V roce 1452 Ferdinand uprchl ze země a hledal dobrodružství. Někteří říkají, že chtěl jít do severoafrických měst ovládaných Portugalci; jiní říkají, že se chtěl připojit ke svému strýci, Alfonsovi I. Neapolskému, v jeho tažení do severní Itálie. Zdá se, že Ferdinand měl naději zdědit království svého strýce, protože ten neměl žádné legitimní děti.

Jakmile se však jeho bratr, portugalský král Alfons V., dozvěděl o Ferdinandově útěku, nařídil hraběti z Odemiry, který s flotou hlídal Gibraltarský průliv, aby zachytil infantovu loď a přivedl ho zpět do pevninského Portugalska.

Vévoda z Beji a Viseu 
V roce 1453 mu bratr král udělil titul 1. vévody z Beji.

Když v roce 1460 zemřel jeho strýc Jindřich Mořeplavec, stal se také 2. vévodou z Viseu. Po strýci se stal také mistrem řádu Kristova a odpovědným za objevy (1460–1470).

Nakonec mu bylo dovoleno bojovat v severní Africe: poprvé v roce 1458 doprovázel krále k dobytí marockého města Alcácer Ceguer; a podruhé v roce 1468 vedl portugalskou flotu, která měla dobýt a zničit přístav Anfa, základnu barbarských korzárů.

Infant Ferdinand zemřel 18. září 1470 ve věku 36 let. Pohřben byl v klášteře Religiosas da Conceição ve městě Beja, který založila jeho manželka.

Manželství a potomci 
V roce 1447 se čtrnáctiletý Ferdinand oženil se svou o tři roky starší sestřenicí Beatrix, dcerou infanta Jana Portugalského (jeho strýce). Manželé spolu měli devět dětí:

 Jan z Viseu (1448–1472)
 Diogo z Viseu (1450–1484), 4. vévoda z Viseu, 3. vévoda z Beji, svobodný a bezdětný
 Eleonora z Viseu (2. května 1458 – 17. listopadu 1525), ⚭ 1471 Jan II. Portugalský (3. května 1455 – 25. října 1495), král portugalský a Algarve od roku 1481 až do své smrti
 Isabela z Viseu (1459–1521), ⚭ 1472 Ferdinand II. z Braganzy (1430 – 20. června 1483), 3. vévoda z Braganzy a 1. vévoda z Guimarães
 Eduard z Viseu (1462)
 Denis z Viseu (1464)
 Kateřina z Viseu (1465)
 Simão z Viseu (1467)
 Manuel z Viseu (31. května 1469 – 13. prosince 1521), král portugalský a Algarve od roku 1495 až do své smrti,
 ⚭ 1497 Isabela Aragonská (2. října 1470 – 23. srpna 1498)
 ⚭ 1500 Marie Aragonská (29. června 1482 – 7. března 1517)
 ⚭ 1518 Eleonora Habsburská (15. listopadu 1498 – 18. února 1558)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Avizové
Portugalští infanti
Vévodové z Viseu
Narození v roce 1433
Narození 17. listopadu
Úmrtí v roce 1470
Úmrtí 18. září
Úmrtí v Portugalsku
Muži